Марино Санудо:

 Марино Санудо Младший — государственный деятель, венецианский историк.
 Марино Санудо Старший — знаменитый венецианский географ, путешественник и государственный деятель.